Hüber ist der Familienname folgender Personen:
 August Hüber (1782–1832), deutscher Jurist und badischer Beamter
 Kurt Hüber (1890–1915), deutscher Fußballspieler
 Sven Hüber (* 1964), deutscher Vorsitzender des Hauptpersonalrates der Bundespolizei und Politoffizier

Siehe auch:
 Huber (Begriffsklärung)
 Hübner
 Hübener
 Hueber